

Wydarzenia 

 Azja
 Mitrydates VI Eupator został królem Pontu
 Europa
 Rzymianie opanowali technologię produkcji win wysokogatunkowych (data sporna lub przybliżona)